Долосцы или Деенское — озеро в Пригородной волости Пустошкинского района Псковской области, на западной окраине города Пустошка.

Площадь — 0,9 км² (90,8 га; с островами — 93,0 га). Максимальная глубина — 7,0 м, средняя глубина — 2,0 м.

На берегу озера расположены: город Пустошка и деревня Долосцы.

Проточное. Относится к бассейну реки Крупея (Крупянка), притока Великой.

Тип озера плотвично-окуневый с лещом. Массовые виды рыб: щука, окунь, плотва, лещ, язь, линь, налим, ерш, красноперка, щиповка, верховка, вьюн, густера, карась; широкопалый рак (единично).

Для озера характерно: в литорали — песок, заиленный песок, ил, в центре — ил, есть локальные заморы; на берегу — луга, поля, леса.

Примечания 

Бассейн Великой (впадает в Псковское озеро)
Озёра Пустошкинского района